

Patronyme 

 Pierre de La Ramée (1515-1572), philosophe français ; 
 François de La Ramée (vers 1572-1596), imposteur français ayant prétendu être le fils de Charles IX.

Toponyme 

 Base de loisirs de la Ramée et golf de la Ramée, dans la banlieue de Toulouse ;
 Rivière de la Ramée, un cours d'eau de la Guadeloupe.